A 11 112-es számú mellékút egy közel öt kilométer hosszú mellékút a Pest megyei Szentendre belterületén. A Szentendrét Visegráddal összekötő útvonal része, de ezt a számozást csak egy szűk öt kilométeres szakasz viseli Szentendre belterületén, ahol párhuzamosan két útvonal is halad a 11-es főút felől nyugat-északnyugati irányban, a Visegrádi-hegység belsőbb területei felé.

Nyomvonala 

Szentendre belvárosától északnyugatra ágazik ki a 11-es főútból, kezdeti szakasza a Sztaravodai út nevet viseli – az elnevezés a vele néhány kilométeren át párhuzamosan folyó Sztaravoda-patakra utal, amely egyben Szentendre egyik, a központtól északnyugatra fekvő városrészének névadója is. Elhalad a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (szentendrei Skanzen) bejárata mellett, majd a Szarvashegyi út nevet veszi fel, Szentendre legnyugatibb belterületi településrészének neve után. A város lakott területének végét jelölő tábla előtt ér véget, nagyjából 4,8 kilométer után, az 1116-os útba csatlakozva.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek 

11112
Szentendre